Termin -{GAR}- ima više značenja.
 Glutation amid reduktaza, enzim
 Glicinamid ribonukleotid
 -{Grand Army of the Republic}-, organizacija sastavljena od veterana američke vojske
 Fosforibozilamin-glicinska ligaza, enzim